Clypeosphaeria — рід грибів родини Ксиларієві (Xylariaceae). Назва вперше опублікована 1870 року.

Види 
База даних Species Fungorum станом на 18.11.2019 налічує 34 види роду Clypeosphaeria:

Примітки

Джерела 
 Fuckel, L. 1870. Symbolae mycologicae. Beiträge zur Kenntniss der Rheinischen Pilze. Jahrbücher des Nassauischen Vereins für Naturkunde. 23-24:1-459 - P.117

Роди грибів
Ксиларієві